Остряковский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Луковского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 24 декабря 2004 года № 977-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Нехаевского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Луковского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной части региона.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Садовая

Абсолютная высота 203 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 40 жителей мужчин и женщин — по 20 человек (50 % каждая когорта).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 99 % от общей численности населения в 77 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
подъезд от автомобильной дороги «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино (Воронежская область)» к х. Остряковский(идентификационный номер 18 ОП РЗ 18К-7-6).

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Нехаевского района